

Semifinais
KIF Helsinki 3-1 HIFK Helsinki

ÅIFK Turku 4-4 WBJS Viipuri

replay
ÅIFK Turku 12-1 WBJS Viipuri

Final
 KIF Helsinki 3-2 ÅIFK Turku

Ligações externas 
  Finland - List of final tables (RSSSF)
Campeonato Finlandês de Futebol